Алекперли () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Алекперли, Мамед Кязим Алекбер оглы (1905—1938) — азербайджанский советский литературовед, философ, общественный деятель.
 Алекперли, Фарид Урхан оглы (1964—2021) — азербайджанский учёный, специалист в области истории медицины, доктор исторических наук. Президент Азербайджанской Ассоциации историков медицины, национальный представитель Азербайджана в Международном Обществе Истории Медицины.